Matilda, kraljica Engleske (1102. – 1167.), supruga cara Svetog Rimskog Carstva Henrika V., kasnije supruga Gotfrida V. Anjou-Plantageneta
Matilda Bonaparte, kći Jérômea Bonapartea
Matilda Habsburška, treća supruga Ludovika II., bavarskog vojvode
Matilda Engleska, vojvotkinja od Bavarske i Saske, supruga Henrika Lava.
Matilda Bavarska, vojvotkinja, sestra carice Sissi
Matilda Flandrijska, supruga Vilima Osvajača
Matilda Saska, kćer Henrika II., rođena 1156.
Matilda Toskanska, markgrofica i kraljica Italije.